

Prénom 
Jean-Jacques est un prénom composé français formé des prénoms Jean et Jacques.

Pseudonyme 

 Jean-Jacques (1956-), chanteur monégasque ayant fini  au Concours Eurovision de la chanson 1969 ;
 Jean-Jacques (1923-1994), un comédien belge.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom français